Ел Парењо има више значења:

 Ел Парењо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Парењо (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парењо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парењо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Парењо (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику